Die 9. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1993 Women's World Open Squash Championship) fand vom 21. bis 25. September 1993 in Johannesburg, Südafrika statt. Es war die erste Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent und die erste, die den bisher gültigen zweijährigen Austragungsrhythmus unterbrach. Ab diesem Jahr fand die Weltmeisterschaft jährlich statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 45.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Susan Devoy, die jedoch ihre Karriere beendet hatte. Vizeweltmeisterin Michelle Martin zog souverän ins Endspiel ein, das sie ebenfalls deutlich gegen ihre Landsfrau Liz Irving mit 9:2, 9:2 und 9.1 gewann. Für Irving war es die erste Finalteilnahme während Martin ihren ersten WM-Titel gewann.

Die Deutsche Sabine Schöne erreichte bei diesem Turnier das beste Resultat in ihrer Karriere, als sie das Halbfinale erreichte. Im Viertelfinale bezwang sie Cassie Jackman nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2, ehe sie im Halbfinale Liz Irving mit 1:3 unterlag.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1993
Squashturnier in Johannesburg
WSA Tour 1993/94